

Fumetto 
 Burnout  – personaggio Wildstorm

Musica 
 Burnout  – traccia dell'album Dookie dei Green Day del 1994
 Burnout – album degli Anarbor del 2013
 Burnout – singolo di Tedua del 2018

Psicologia 
 Sindrome da burnout o burnout – esito patologico di un processo stressogeno

Sport 
 Burnout  – manovra automobilistica

Videogiochi 
 Burnout  – serie di videogiochi
 Burnout  – videogioco del 2001